Paatero ist der Familienname folgender Personen:

 Sirpa Paatero (* 1964), finnische Politikerin (SDP)
 Veikko Paatero (1903–1986), finnischer Mathematiker